Die Erste Division 1905/06 war die elfte Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 1. Oktober 1905 und endete am 18. März 1906. Royale Union Saint-Gilloise wurde zum dritten Mal in Folge belgischer Meister.

Modus 
Die zehn besten Mannschaften der letzten Saison spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Athletic & Running Club hatte von einer Teilnahme abgesehen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1905/06